Гуго V Благочестивый (; погиб ) — 5-й сеньор де Лузиньян и сеньор де Куэ с 1026 года.

Биография 
Гуго V был сыном Гуго IV де Лузиньяна и Одеарды де Туар. Женился на Альмодис де Ла Марш, дочери графа Ла Марша Бернара I. Через некоторое время был вынужден с ней развестись по причине близкого родства, и Альмодис вышла вторым браком за графа Понса Тулузского.

В 1060 году по просьбе бывшей жены Гуго V выступил на стороне Гильома IV Тулузского (сына Понса и Альмодис) против своего сеньора, герцога Гильома VIII Аквитанского. Однако был осаждён войсками герцога в своём Лузиньянском замке и погиб перед его воротами во время вылазки.

Дети:
 Гуго VI де Лузиньян
 Журден, брат-близнец Гуго
 Мелисенда, замужем за Симоном, сеньором де Партене

Ссылки 
 Hugues (V) le Pieux

Дом де Лузиньян
Сеньоры де Лузиньян
Сеньоры де Куэ
Правители Европы XI века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах